Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztere (SecCom) a Kereskedelmi Minisztérium vezetője és az Egyesült Államok elnökének első számú kereskedelmi tanácsadója. Közvetlenül az elnöknek jelent és tagja a kabinetnek. A minisztert az elnök jelöli ki, az Egyesült Államok Szenátusának beleegyezésével. Az amerikai iparágak és cégek segítése a fő célja, a nemzetközi és országos kereskedelem fejlesztésével.

1913-ig a kereskedelmi és a munkaügyi miniszter egy hivatal volt, mára már két külön miniszter vezeti a két minisztériumot.

Jelenlegi fizetése a pozíciónak 221,400 amerikai dollár.

A jelenlegi miniszter a 2021. március 3-án beiktatott Gina Raimondo, aki korábban Rhode Island kormányzója volt.

Kereskedelmi miniszterek

Utódlási sorrend 
A Kereskedelmi Minisztérium utódlási sorrendje:

 Helyettes kereskedelmi miniszter
 A Kereskedelmi Minisztérium jogtanácsosa
 Nemzetközi kereskedelmi miniszterhelyettes
 Gazdaságügyi kereskedelmi miniszterhelyettes
 Színvonal és technológiaügyi kereskedelmi miniszterhelyettes
 Oceán-, és atmoszféraügyi kereskedelmi miniszterhelyettes és a Nemzeti óceáni és atmoszférikus adminisztráció adminisztrátora
 Exportadminisztrációs kereskedelmi miniszterhelyettes
 A Kereskedelmi Minisztérium pénzügyi főtisztviselője és az Adminisztráció helyettes kereskedelmi titkára
 Színvonal és technológiaügyi Nemzeti Intézet

Jegyzetek 

Amerikai politikai listák
Politikusok listái
Kormányzat az Egyesült Államokban